Die PTT Thailand Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. September bis 4. Oktober 2009 in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kuala Lumpur die Proton Malaysian Open ausgetragen, die genau wie die PTT Thailand Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Jo-Wilfried Tsonga, der im Halbfinale ausschied. Das Finale konnte Gilles Simon für sich entscheiden, er setzte sich gegen den Serben Viktor Troicki mit 7:5, 6:3 durch. Damit gewann er seinen sechsten Karriere-Titel. Im Doppel waren Lukáš Dlouhý und Leander Paes die Vorjahressieger. Nur Dlouhý trat erneut an und schied in der ersten Runde aus. im Finale gewann das US-amerikanische Duo Eric Butorac und Rajeev Ram in zwei Sätzen mit 7:64, 6:3 gegen Guillermo García López und Mischa Zverev.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 551.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 608.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. September 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 60 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Bangkok